Falkenwalde ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Falkenwalde, Ortsteil der Gemeinde Uckerfelde in Brandenburg

in Polen:
 Sokola Dąbrowa (ehemals Falkenwalde im Landkreis Schwerin (Warthe), Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Lebus; siehe Bledzew
 Sokole (Czarne) (ehemals Falkenwalde im Landkreis Schlochau, Pommern), ein Ort in der polnischen Woiwodschaft Pommern; siehe Czarne
 Sokoliniec (ehemals Falkenwalde im Landkreis Saatzig, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Recz
 Tanowo (ehemals Falkenwalde im Landkreis Ueckermünde, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Wierzchlas (Mieszkowice) (ehemals Falkenwalde im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern